Vasos bronquiales puede referirse a cualquiera de los vasos sanguíneos que pasan por los bronquios, divididos en:

 las arterias bronquiales; o
 las venas bronquiales.